Периясами Чандрасекаран (, , Шри-Ланка — , Коломбо, Шри-Ланка) — шри-ланкийский политик и министр.

С 1986 он был председателем партии  и, начиная с 1994 года до его смерти депутатом Парламента Шри-Ланки. На момент его смерти он был одним из двух министров UPF в правительстве.

Скончался 1 января 2010 года от сердечного приступа.

Примечания 

Члены Парламента Шри-Ланки